Eleonora Mærsk ist der Name folgender Schiffe:

 Eleonora Mærsk (Schiff, 1936), ein auf der Deutschen Werft in Hamburg gebauter Tanker 
 Eleonora Mærsk, ein Containerschiff der Emma-Mærsk-Klasse